Сорек:

 Сорек — река в Израиле.
 Сорек — заповедник в Израиле.

См. также 
«Нахаль Сорек»